L'American Le Mans Series 2007 s'est déroulée du  au  sur un total de douze manches.

Calendrier

Résultats 

Les vainqueurs du classement général sont inscrits en caractères gras.

Classement écurie 

Pour toutes les courses (hormis les GP, en dessous), les points sont attribués aux 10 premiers dans l'ordre suivant :
 20-16-13-10-8-6-4-3-2-1
Pour les 500 miles de Road America et les 4 heures de Monterey, les points sont attribués aux 10 premiers dans l'ordre suivant :
 23-19-16-13-11-9-7-6-5-4
Et pour les 12 Heures de Sebring et le Petit Le Mans, les points sont attribués aux 10 premiers dans l'ordre suivant :
 26-22-19-16-14-12-10-9-8-7

Les voitures qui ont complété moins 70 % de la course ne sont pas classées.

Classement LMP1

Classement LMP2

Classement GT1

Classement GT2

Classement pilotes 
Pour toutes les courses (hormis les GP, en dessous), les points sont attribués aux 10 premiers dans l'ordre suivant :
 20-16-13-10-8-6-4-3-2-1
Pour les 500 miles de Road America et les 4 heures de Monterey, les points sont attribués aux 10 premiers dans l'ordre suivant :
 23-19-16-13-11-9-7-6-5-4
Et pour les 12 Heures de Sebring et le Petit Le Mans, les points sont attribués aux 10 premiers dans l'ordre suivant :
 26-22-19-16-14-12-10-9-8-7

Les voitures qui ont complété moins 70 % de la course ne sont pas classées.

Classement LMP1

Classement LMP2

Classement GT1

Classement GT2

Sources

Annexes

Lien externe 
 

American Le Mans Series
Sport automobile en 2007
Sport aux États-Unis en 2007